Toerisme, reizen met recreatieve of zakelijke doeleinden
Tourist (album), een album van de Franse muzikant St Germain uit 2000
The Tourist, een Amerikaanse romantische thrillerfilm uit 2010
Tourist (1980), televisiefilm uit 1980
Jan Breydel (schip, 1909), ook Tourist, een Belgische pakketboot